Die Premier League 2003/04 war die zwölfte Saison der Premier League, die von der FA veranstaltet wurde, und die 105. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 16. August 2003 und endete am 15. Mai 2004.

Meister wurde der FC Arsenal, der in dieser Saison seinen 13. nationalen Titel gewann. Arsenal verlor kein Spiel, was zuvor nur Preston North End in der Premierensaison der Football League 1889 gelungen war. In die Zweitklassigkeit stiegen Leicester City, Leeds United und die Wolverhampton Wanderers ab.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Auszeichnungen während der Saison

Die Meistermannschaft des FC Arsenal 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2003/04. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Weblinks 
 England 2003-04 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

2003/04
Fußballsaison 2003/04